Die Superliga 2020/21 (nach dem Sponsor, der Gewerkschaft 3F, auch 3F Superliga) war die 31. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 11. September 2020 eröffnet und endete am 24. Mai 2021. Im Anschluss fand noch ein Play-off-Spiel statt.

Im Vergleich zur Vorsaison wurde die Anzahl der Mannschaften von 14 auf 12 reduziert. Außerdem kamen in der Saison 2020/21 erstmals in Dänemark Videoschiedsrichter zum Einsatz.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Superliga 2019/20:
  FC Midtjylland
  Aarhus GF
  FC Kopenhagen
  Brøndby IF
  Aalborg BK
  FC Nordsjælland
  AC Horsens
  Randers FC
  Odense BK
  Sønderjysk Elitesport
 die Sieger der Relegation:
  Lyngby BK
 der feste Aufsteiger der 1. Division 2019/20:
  Vejle BK

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wurde.

Meisterrunde

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Kreuztabelle

UEFA-Europa-Conference-League-Playoff 
Der Vierte der Meisterrunde spielte am 28. Mai 2021 gegen den Ersten der Abstiegsrunde um die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22. Dabei konnte sich Aarhus GF mit 5:3 nach Elfmeterschießen durchsetzen und traf nun auf Larne FC aus Nordirland.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21